Distrito de Julcán se puede referir a alguno de los siguientes lugares en Perú:
 Distrito de Julcán, en la provincia de Jauja, en el departamento de Junín.
 Distrito de Julcán, en la provincia de Julcán, en el departamento de La Libertad.